Третья англо-бирманская война проходила с 1885 по 1886 год во время правления короля Тибо и привела к потере независимости Бирмы и её превращению в полную колонию с ликвидацией бирманской государственности.

Предыстория 
После двух предыдущих англо-бирманских войн влияние Британии в Бирме непомерно возросло, что угрожало последней полной потерей экономической и государственной самостоятельности. Пытаясь противостоять Британии, которая оккупировала большую часть страны, король Тибо подписал договор с Францией о строительстве железной дороги из Лаоса в Мандалай и организации совместного военного флота на реке Иравади. Англичане решили воспротивиться французскому влиянию в Бирме, оккупировав её с последующим превращением в полную британскую колонию. 
Верховный комиссар Британской Бирмы предъявил ультиматум, и после отказа бирманцев согласиться на ликвидацию суверенитета страны началась третья, последняя, англо-бирманская война.

Военные действия 

Английские войска, вооружённые современным оружием, существенно превосходили плохо организованную бирманскую армию, которая, по воспоминаниям очевидцев, напоминала экзотических дикарей, вооружённых луками и стрелами. Пользуясь военным превосходством и внутренней нестабильностью в Бирме, в 1885 году англичане легко захватили в результате короткого и несложного похода по реке бирманскую столицу Мандалай, которая была занята ими почти без сопротивления. 

Под командой  собралось у Рангуна 11 000 человек, составивших разделенный на три бригады корпус. В помощь последнему была отряжена целая флотилия небольших судов. Ввиду плохих путей сообщения войска должны были под прикрытием флотилии под командованием сэра Фридерика Ричарда отправиться на речных судах вверх по реке Иравади до окрестностей столицы Мандалая, что им и удалось осуществить без особых затруднений.

16 ноября произошло незначительное сражение для разрушения речной запруды у Сим-Бунг-Ви. 17-го, после непродолжительной схватки, флотилия овладела укреплениями у Минлы, экспедиционный корпус двинулся вперед по Иравади и занял без сопротивления Мингиаре. После этого бирманский король Тибо, убедившись в бесполезности продолжения борьбы, 1 декабря сдался в плен.

Последствия 
Последний бирманский король Тибо и королева Супаялат были отправлены через Рангун в ссылку вглубь Индии, где и прожили до конца жизни. Резиденция британского генерал-губернатора Бирмы была перенесена в Рангун. 

Столица Мандалай была занята британскими войсками, и генерал Прендергаст вступил 4 декабря в управление королевством, которое полностью лишилось государственной самостоятельности и 1 января 1886 года манифестом вице-короля Индии было объявлено составной частью Британской империи.

Народ начал партизанскую войну и в марте 1886 года, сделал положение британских отрядов очень трудным, но это лишь несколько затянуло дело. Весной 1889 года с организованным партизанским движением в Верхней Бирме было покончено.

См. также 
 Англо-бирманские войны
 Конбаун
Викторианская эпоха

Литература

Примечания

Ссылки 
 Third Anglo-Burmese War British regiments
 The Somerset Light Infantry in the Third Burmese War
 The 2nd Battalion Queen’s (Royal West Surrey) Regiment
 Burma: The Third War Stephen Luscombe (photos)
 Group of Gen. Prendergast photo at Mandalay Palace

Войны Мьянмы
Войны Великобритании
Колониальные войны